Гараяльде () — посёлок в департаменте Флорентино-Амегино провинции Чубут (Аргентина).

История 
В 1947 году инженер  предложил президенту Хуану Доминго Перону проложить газопровод из города Комодоро-Ривадавия в Буэнос-Айрес (газопровод ). Спустя 2 года было проложено более 1600 километров труб диаметром 25 сантиметров. В Гараяльде была установлена ​​компрессорная установка компании . Здесь был построен микрорайон для проживания работников. В настоящее время в посёлке находится одна установка компании .

Примечания 

Города провинции Чубут